1064 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1064 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 014484.
 1064 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 580048.
 1064 км — разъезд Северной железной дороги в Архангельской области. Код 295233.